Hoffeldgraben ist ein Gewässername:

 Hoffeldgraben (Flöthe), linker Zufluss der Flöthe bei Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Hoffeldgraben (Hofwiesengraben), linker Zufluss des Hofwiesengrabens (zur Rotach, zur Wörnitz) bei Hasselbach, Gemeinde Mönchsroth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hoffeldgraben (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn vor Baiersbach im Ortsteil Harsberg, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hoffeldgraben (Reiglersbach), rechter Zufluss des Reiglersbachs durch Weipertshofen, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg